

Informatica 
 Link – collegamento fisico tramite mezzo trasmissivo tra trasmettitore e ricevitore che dà vita al canale di comunicazione
 Hyperlink (collegamento ipertestuale) – speciale rimando contenuto all'interno di un ipertesto, come quelli nel world wide web
 Link – collegamento ad un file
 Hard-link (collegamento fisico) – l'associazione di un file al suo contenuto
 Symlink (collegamento simbolico) – un file che è semplicemente un rimando ad un altro file
 Link in Windows (collegamento nelle versioni in italiano) – simile ad un collegamento simbolico, ma utilizzato solo in sistemi operativi Windows
 Linking – la fase di costruzione di un software successiva alla compilazione, eseguita dal linker

Musica 
 Link – singolo dei L'Arc~en~Ciel del 2005

Persone 
 Caroline Link – regista e sceneggiatrice tedesca
 Charlotte Link – scrittrice tedesca
 Johann Heinrich Friedrich Link – botanico e naturalista tedesco

Personaggi immaginari 
 Link – androidi ed agente Alfa, personaggio della serie a fumetti Nathan Never, edita da Bonelli
 Link – protagonista della serie di videogiochi The Legend of Zelda
 Link Hogthrob – personaggio dei Muppet

Altro 
 Link – in teoria dei nodi, generalizzazione del nodo
 Link – in paleontologia, l'anello di congiunzione tra due specie
 Link – film britannico del 1986
 Link. Idee per la televisione – periodico sulla TV e collana editoriale di Mediaset/RTI
 Pokémon Link! – videogioco
 3550 Link – asteroide della fascia principale
 Link Project – associazione con sede a Bologna che ha gestito un locale usualmente identificato come Link
 Link Campus University – Università con sede in Roma
Link - Coordinamento Universitario – associazione studentesca

Altri progetti